Kubik bzw. Kubík ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kubik (* 1973), deutscher Theologe
 František Kubík (* 1989), slowenischer Fußballspieler
 Gail Kubik (1914–1984), US-amerikanischer Komponist

 Jakub Kubik (* 1996), tschechischer Gewichtheber
 Julius Kubik (1861–1941), österreichischer Architekt
 Kalle Kubik (* 1948), deutscher Regisseur und Autor
 Karl Kubik, österreichischer Fußballspieler
 Ladislav Kubík (1946–2017), tschechisch-amerikanischer Komponist
 Luboš Kubík (* 1964), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Manfred Kubik (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Pavel Kubík (* 1983), tschechischer Skeletonpilot
 Rahel Kubik (* 1967), Schweizer Radiologin
 Reinhold Kubik (* 1942), österreichischer Musikwissenschaftler

Kubik (von lateinisch cubus, „Würfel“)
 steht in der Mathematik für „dritten Grades“, siehe Kubikzahl, Kubikwurzel
 als Vorsatz eines Längenmaßes bezeichnet ein Volumenmaß, z. B. Kubikmeter

Siehe auch:
 Kubisch